Effertz ist der Familienname folgender Personen:

 Egon Effertz († 1999), Todesopfer rechtsextremer Gewalt in Deutschland
 Horst Effertz (* 1938), deutscher Olympiasieger im Rudern
 Johann Friedrich Hubert Effertz, deutscher Freiherr und Besitzer des Gutes Hombroich und des Hauses Diesdonk
 Josef Effertz (1907–1984), deutscher Landwirt und Politiker
 Julia Effertz (* 1980), deutsche Schauspielerin, Synchronsprecherin, Drehbuchautorin, Produzentin, Regisseurin und Literaturwissenschaftlerin
 Lars Oliver Effertz, deutscher Politiker (FDP)
 Reinhard Effertz (1848–1930), deutscher Mäzen, Unternehmer und Stadtverordneter
 Uwe Effertz, deutscher Produzent, Tontechniker und Musiker
 Wilfried Effertz (* 1950), Bürgermeister der nordrhein-westfälischen Stadt Elsdorf
 Wilhelm Effertz, von 1948 bis 1957 Amtsdirektor im Amt Norf

Effertz steht für
 ein deutsches Unternehmen für Entwicklung und Herstellung von Spezialtoren und textilen Vorhängen für den Feuer-, Rauch- und Schallschutz, siehe Effertz Tore
 eine Villa im Stadtteil Kleefeld in Hannover, siehe Villa Effertz